Die Mannschaftseuropameisterschaften der Herren und Damen 1991 im Squash fanden vom 2. bis 5. Mai 1991 in Gelsenkirchen in Deutschland statt. Insgesamt traten 22 Mannschaften bei den Herren und 16 Mannschaften bei den Damen an. Bei den Herren handelte es sich um die 19. Auflage der Meisterschaft, bei den Damen um die 14. Austragung.

Bei den Herren und Damen setzten sich jeweils die Titelverteidiger aus England durch. Der Herrenmannschaft, bestehend aus Del Harris, Peter Marshall, Simon Parke, Jason Nicolle, Chris Walker und Paul Gregory, gelang nach einem 5:0-Halbfinalerfolg gegen Deutschland auch im Endspiel gegen Finnland ein 5:0-Sieg. Die Finnen bestritten die Partie in der Aufstellung Sami Elopuro, Pentti Pekkanen, Marko Pulli, Hannu Jaskari und Ville Makisarka. Bei den Damen setzten sich Martine Le Moignan, Fiona Geaves und Cassie Jackman im Endspiel mit 3:0 gegen die Niederlande durch, deren Aufgebot aus Babette Hoogendoorn, Marjolein Houtsma und Denise Sommers bestand.

Herren

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Platzierungsspiele

Damen

Ergebnisse

Platzierungsspiele

Abschlussplatzierungen

Herren

Damen

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

1991
Squashturnier 1991
Squashturnier in Deutschland
Sportveranstaltung in Gelsenkirchen